Aida Begić – regista e sceneggiatrice bosniaca
 Ana-Marija Begić – cestista croata
 Edina Begić – pallavolista bosniaca
 Mirza Begić – ex cestista bosniaco naturalizzato sloveno
 Pamela Begič – calciatrice slovena
 Silvije Begić – calciatore croato
 Vilko Begić – militare croato